Merlet ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Merlet (* 1959), französische Filmregisseurin
 Dominique Merlet (* 1938), französischer Pianist
 Erwin Merlet (1886–1939), österreichischer Alpinist und Maler
 Jacques Merlet (1931–2014), französischer Musikwissenschaftler und Musikjournalist
 Jean-François Merlet (1761–1830), Präsident der französischen Nationalversammlung
 Michel Merlet (* 1939), französischer Komponist und Musikpädagoge